

Sigle 
Holding di Partecipazioni Industriali – Società nata dallo scorporo delle attività industriali di Gemina e poi divenuta RCS MediaGroup.

Partito Democratico dei Popoli (Halkların Demokratik Partisi) – partito politico turco (2012-)